Alassane ist der Familienname folgender Personen:

 Abdou Alassane Dji Bo (* 1979), nigrischer Judoka
 Ismaël Alassane (* 1984), nigrischer Fußballspieler
 Issa Alassane-Ousséni (* 1961), beninischer Sprinter
 Moustapha Alassane (1942–2015), nigrischer Filmregisseur
 Sameer Alassane (* 2000), malisch-singapurischer Fußballspieler

Siehe auch:
 El Allassane Maïreyrey